Barcarrota är en kommun i provinsen Badajoz och regionen Extremadura i Spanien. Den ligger i sydvästra delen av landet. Antalet invånare var  år 2012.

Källor 

Kommuner i Extremadura